Chasmosaurus é um gênero de dinossauro ceratopsídeo do Período Cretáceo Superior da América do Norte. Seu nome significa 'lagarto de abertura', referindo-se às grandes aberturas (fenestras) em seu babado (grego chasma que significa 'abertura' ou 'oco' ou 'golfo' e sauros que significa 'lagarto'). Com um comprimento de 4,3 a 4,8 metros e um peso de 1,5 a 2 toneladas, o Chasmosaurus era um ceratopsiano de tamanho médio. Como todos os ceratopsianos, era puramente herbívoro. Inicialmente, deveria ser chamado de Protorosaurus, mas esse nome havia sido publicado anteriormente para outro animal. A espécie-tipo do género é denominada Chasmosaurus belli, sendo existente pelo menos uma segunda espécie, C. russelli. Todos os espécimes de Chasmosaurus foram coletados da Formação Dinosaur Park do Parque Provincial dos Dinossauros, em Alberta, Canadá. Os referidos espécimes de C. russelli vêm dos leitos inferiores da formação enquanto C. belli vem dos leitos médio e superior.

História da descoberta

Em 1898, Lawrence Morris Lambe do Serviço Geológico do Canadá fez em Berry Creek a primeira descoberta de restos de Chasmosaurus, holótipo NMC 491, um osso parietal que fazia parte de um babado (ou folho) do pescoço. Embora reconhecendo que sua descoberta representava uma nova espécie, Lambe pensou que isso poderia ser colocado em um gênero ceratopsiano previamente conhecido: Monoclonius. Ele erigiu a nova espécie Monoclonius belli para descrever suas descobertas. O nome específico homenageou o colecionador Walter Bell.

No entanto, em 1913, Charles Hazelius Sternberg e seus filhos encontraram vários crânios "M. belli" completos no meio da Formação Dinosaur Park de Alberta, Canadá. Com base nessas descobertas, Lambe (1914) designou-o como Protorosaurus ("antes do Torossauro"), mas esse nome estava preocupado com o réptil do Permiano Protorosaurus, então ele posteriormente criou o nome substituto Chasmosaurus em fevereiro de 1914. O nome Chasmosaurus é derivado de Grego χάσμα, khasma, "abrir" ou "dividir" e refere-se às grandes fenestras parietais no folho do crânio. Lambe agora também atribuiu um parátipo, espécime NMC 2245 encontrado pelos Sternbergs em 1913 e consistindo de um esqueleto amplamente completo, incluindo impressões de pele.

Desde essa data, foram encontrados mais restos, incluindo crânios, que foram referidos ao Chasmosaurus, e várias espécies adicionais foram nomeadas dentro do gênero. Hoje, alguns deles são considerados apenas como reflexo de uma variação morfológica entre a amostra conhecida de crânios de Chasmosaurus belli; outros são vistos como espécies válidas de Chasmosaurus ou como gêneros separados. Em 1933, Barnum Brown nomeou Chasmosaurus kaiseni, em homenagem a Peter Kaisen e baseado no crânio AMNH 5401, diferindo de C. belli por ter chifres de sobrancelha muito longos.. Esta forma talvez esteja relacionada ao Chasmosaurus canadensis ('do Canadá') nomeado por Thomas M. Lehman em 1990. A última espécie, originalmente Monoclonius canadensis, por Lambe em 1902, tinha sido descrita como Eoceratops canadensis por Lambe em 1915. Eoceratops e Chasmosaurus kaiseni de chifres longos foram pensados como provavelmente exemplares de Mojoceratops por Nicholas Longrich, embora diferentes equipes de pesquisadores tenham considerado Mojoceratops para ser um sinônimo de Chasmosaurus russelli. Campbell e colegas, em sua análise de espécimes de Chasmosaurus de 2016, descobriram que Eoceratops e C. kaiseni são referentes a Chasmosaurus sp. devido à falta do parietal preservado nos holótipos de ambos. Richard Swann Lull em 1933 nomeou um crânio incomum, de focinho curto, espécime ROM 839 (anteriormente ROM 5436) coletado em 1926, como Chasmosaurus brevirostris, "com um focinho curto". Isso tem sido visto como um sinônimo júnior de C. belli.

Charles Mortram Sternberg adicionou Chasmosaurus russelli em 1940, com base no espécime NMC 8800 do sudoeste de Alberta (Formação Dinosaur Park inferior). O nome específico homenageia Loris Shano Russell. Em 1987, Gregory S. Paul renomeou Pentaceratops sternbergii para Chasmosaurus sternbergi, mas isso não encontrou aceitação. Em 2000, George Olshevsky renomeou Monoclonius recurvicornis por Cope 1889 para Chasmosaurus recurvicornis, pois seu material fóssil é provavelmente chasmosaurina; este é um nomen dubium. Thomas Lehman descreveu Chasmosaurus mariscalensis em 1989 do Texas, que agora foi renomeado Agujaceratops.

A espécie descrita mais recentemente é Chasmosaurus irvinensis, nomeada em 2001, que se origina das camadas superiores da Formação Dinosaur Park. Esta espécie recebeu seu próprio gênero, Vagaceratops, em 2010. No entanto, Campbell et al. (2019) considerou Vagaceratops de volta ao gênero Chasmosaurus. Como Fowler e Fowler consideraram que Vagaceratops provavelmente é o táxon irmão de Kosmoceratops em 2020, eles sugeriram que ele deveria ser mantido como um gênero distinto de Chasmosaurus, pois sua localização provavelmente permaneceria instável até que a natureza do clado fosse melhor compreendida.

Descrição 

Chasmosaurus era um ceratopsídeo de tamanho médio. Em 2010, G.S. Paul estimou o comprimento de C. belli em 4,8 metros, seu peso em duas toneladas; as espécies inferiores da Formação Dinosaur Park teriam 4,3 metros de comprimento e pesavam 1,5 toneladas. As diferenças conhecidas entre as duas espécies dizem respeito principalmente ao formato do chifre e do folho, já que os referidos pós-cranianos de C. russelli são pouco conhecidos. Como muitos ceratopsianos, o Chasmosaurus tinha três chifres faciais principais - um no nariz e dois na testa. Em ambas as espécies, esses chifres são bastante curtos, mas com as espécies inferiores da Dinosaur Park são um pouco mais longos, especialmente os chifres da testa, e mais curvados para trás. O folho do Chasmosaurus é muito alongado e mais largo na parte traseira do que na frente. Dificilmente se eleva do plano do focinho. Com C. belli a parte de trás do babado é em forma de V e seus lados são retos. Com as espécies da Formação inferior, a borda traseira tem a forma de um U raso e os lados são mais convexos.

O pós-crânio de C. belli é mais bem preservado no espécime conhecido como NHMUK 4948. As três primeiras vértebras cervicais são fundidas em uma unidade conhecida como sincervical, como em outros neoceratopsianos. Existem outros cinco cervicais preservados neste espécime, para um total de oito, o que provavelmente representa um pescoço completo. Cervicais de quatro a oito são anfiplatianos, mais largos do que longos e aproximadamente iguais em comprimento. As vértebras dorsais também são anfiplatianas. C. belli possuía um sinsacro, uma unidade composta composta de vértebras sacrais, dorsais e às vezes caudais, dependendo do espécime.

O espécime Chasmosaurus NMC 2245 recuperado por C.M. Sternberg foi acompanhado por impressões de pele. A área conservada, da região do quadril direito, media cerca de um por 0,5 metro. A pele parece ter grandes escamas em fileiras horizontais uniformemente espaçadas entre escamas menores. As escamas maiores tinham um diâmetro de até cinquenta e cinco milímetros e estavam distanciadas umas das outras de cinco a dez centímetros. Eles eram hexagonais ou pentagonais, portanto, com cinco ou seis lados. Cada um desses lados tocava escamas um pouco menores, formando uma roseta. Pequenas escamas convexas não sobrepostas de cerca de um centímetro de diâmetro cercavam o todo. As escamas maiores eram enrugadas devido aos sulcos retos orientados perpendicularmente às suas bordas. De cima para baixo, as fileiras de grande escala diminuíram gradualmente de tamanho.

Classificação
Chasmosaurus foi em 1915 por Lambe dentro da Ceratopsia atribuída aos Chasmosaurinae. Os Chasmosaurinae geralmente têm babados longos, como o próprio Chasmosaurus, enquanto seu grupo-irmão, os Centrosaurinae, normalmente têm babados mais curtos. A maioria das análises cladísticas mostra que Chasmosaurus tem uma posição basal em seu clado.

O seguinte cladograma mostra a filogenia de Chasmosaurus de acordo com um estudo de Scott Sampson e colegas em 2010.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas
 
 

Chasmosaurinae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 1914